Bang Bo (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Prakan, Thailanda, cu o populație de 90.226 de locuitori și o suprafață de 245 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 74 de sate (muban).

Amphoe în provincia Samut Prakan